Liljebjörn oder Lillebjørn ist Name oder Namensbestandteil von

 Helge Liljebjörn, schwedischer Fußballnationalspieler
 Lillebjørn Nilsen, norwegischer Liedermacher
 Lillebjørn (Schiff), dänisches Fährschiff